Xiangyin Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiangyin Xian (härad i Kina), Hunan, 
 Wenxing (häradshuvudort), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar